Himmelstrand är ett svenska efternamn, som burits av bland andra:

 Folke Himmelstrand (1904–1974), svensk manusförfattare och översättare
 Hjalmar Himmelstrand (1870–1939), svensk jurist
 John Himmelstrand (1885–1968), svensk präst
 Peter Himmelstrand (1936–1999), svensk låtskrivare och journalist
 Ulf Himmelstrand (1924–2011), svensk sociolog 
 Victor Himmelstrand (1834–1922), svensk skolman och tidningsman

Svenska efternamn